Kubrat de Sajonia-Coburgo-Gotha y Gómez-Acebo o Kubrat de Bulgaria (Madrid, 5 de noviembre de 1965) es un reputado cirujano español e hijo del último rey de Bulgaria, Simeón II.

Primeros años de vida 
Es hijo del exrey Simeón de Bulgaria y de Margarita Gómez-Acebo, nació en Madrid por el exilio de su padre. Tras cursar sus estudios primarios y secundarios en el Liceo Francés de Madrid, estudió en la Universidad de Navarra en la que se licenció en Medicina y Cirugía en la promoción 1984-1990 con la calificación de magna cum laude.

Posteriormente, realizó su especialización como cirujano general y digestivo en la Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda como médico interno residente durante cinco años y amplió su experiencia en el Reino Unido con una especialización Postgrado en el St. Mark’ s and Northwick Park Hospital. NHS Trust, Londres. Este es un importante centro de referencia en proctología donde obtuvo el “certificate in coloproctology”. Está colegiado en Madrid desde el año 1993 con el número 42857.

En el período de enero de 1997 a septiembre de 2003 desarrolla su actividad como cirujano colorrectal en la Clínica Ruber Internacional de Madrid, haciéndose cargo de los primeros pasos de la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria.

A partir de septiembre de 2003 pasa a ser Jefe de la Unidad de Coloproctología en el Hospital San Camilo de Madrid donde también actúa, desde junio de 2006, como Director Asistencial y miembro del Equipo de Dirección. Además fue consejero de Shared Medical Systems entre 1999 y 2000 y forma parte del consejo asesor del Tokuda Hospital (Sofía, Bulgaria) y de la consultora sanitaria Mensor.

El Doctor Sajonia-Coburgo-Gotha, que es el tercero de los hijos del ex Rey Simeón II de Bulgaria y de su esposa Margarita Gómez-Acebo, el 2 de julio de 1993 contrajo matrimonio en el Real Monasterio de la Encarnación de Madrid con Carla Soledad Royo-Villanova Urrestarazu y es padre de tres hijos: Mirko, Lukás y Tirso. También es padrino de Pablo Nicolás Sebastián Urdangarin y Borbón, hijo de la infanta doña Cristina.

Distinciones honoríficas
  Caballero de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca) (28 de noviembre de 2002).
  Caballero de honor y devoción de la Orden de Malta (27 de octubre de 2010).

Otros datos
Kubrat tiene el mismo nombre que el Khan Kubrat de Bulgaria.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Página web de Kubrat Sajonia-Coburgo

Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Príncipes de Bulgaria
Alumnos de Medicina de la Universidad de Navarra
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros de honor y devoción de la Orden de Malta
Antiguos alumnos del Liceo Francés de Madrid
Nacidos en Madrid